Jason Winch (né le  à Listowel, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1991 dans la Ligue américaine de hockey avec les Americans de Rochester.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1987-1988 ||Marlboros de Toronto ||LHO ||64 ||14 ||25 ||39 ||14 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-  
|1988-1989 ||Marlboros de Toronto ||LHO ||66 ||33 ||50 ||83 ||8 ||6 ||3 ||3 ||6 ||0
|- 
|1989-1990 ||Dukes de Hamilton ||LHO ||18 ||6 ||16 ||22 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1989-1990 ||Thunder de Niagara Falls || LHO ||46 ||25 ||46 ||71 ||6 ||16 ||9 ||12 ||21 ||4 
|- 
|1990-1991 || Thunder de Niagara Falls ||LHO ||66 ||40 ||82 ||122 ||16 ||14 ||14 ||12 ||26 ||6
|-  
|1991-1992 ||Americans de Rochester || LAH ||73 ||23 ||35 ||58 ||24 ||12 ||2 ||6 ||8 ||0
|- 
| 1992-1993 ||Americans de Rochester || LAH ||31 ||1 ||13 ||14 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
 |1992-1993 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 ||Panthers d'Érié || ECHL ||9 ||6 ||7 ||13 ||4 ||5 ||2 ||5 ||7 ||4
|-  
|1993-1994 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||57 ||15 ||37 ||52 ||47 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-   
|1994-1995 || Panthers d'Érié ||ECHL ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  	

| 104 || 24 || 48 || 72 || 53 || 12 || 2 || 6 || 8 || 0

| 71 || 21 || 46 || 67 || 53 || 8 || 2 || 6 || 8 || 4

| 260 || 118 || 219 || 337 || 61 || 40 || 27 || 29 || 56 || 10

Notes et références 

Naissance en mai 1971
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Panthers d'Érié
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Attaquant de hockey sur glace